Die Saison 2014/15 dauerte vom 6. September 2014 bis zum 5. Juli 2015. Die Doppelendrunde der Damen und Herren fand gemeinsam im Sportpark Rothenbaum der Universität Hamburg statt, offizieller Veranstalter war der Hochschulsport Hamburg, der Deutsche Hockey-Bund und die Deutsche Hockey Agentur.

Abschlusstabelle 

Legende:

Endrunde 
Die Endrunde der vier bestplatzierten Teams findet im Juni in Hamburg statt.

Sollte es keinen Sieger nach der regulären Spielzeit geben, wird in der Verlängerung mit Golden Goal gespielt. Danach gibt es 7-m-Schießen.

Quellen 

2014
Hockey 2015
Hockey 2014
Sportsaison 2014/15